Мала́кс () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Николай Малакс (? — после 1573) — православный протоиерей нафплионсий, книгоиздатель, учёный богослов, гимнограф и писатель.
 Мануил Малакс (XVI век) — греческий канонист, писатель. 
 Григорий Малакс (XVI век) — греческий, писатель.